Tomorrow May Not Be Better est le premier album studio du chanteur suisse Bastian Baker.

Liste des titres

 Colorful Hospital
 I'd Sing For You
 Lucky
 Nobody Should Die Alone
 Tomorrow May Not Be Better
 I Still Don't Realize
 Having Fun
 Smile
 With You Gone
 Planet Earth
 Love Machine
 (blanc de 4 secondes)
 Song About A Priest
 Hallelujah

Album de musique suisse
Album musical sorti en 2011